Guérard est un patronyme issu d'un ancien prénom, variante normanno-picarde de . Il existe aussi la variante normanno-picarde Grard.

Patronymes 

 Adolphe Guérard (-1868), historien et géographe français ;
 Albert Léon Guérard (1880-1959), historien français établi aux États-Unis ;
 André Guérard, réalisateur québécois ;
 Guérard de La Quesnerie (1776–1849), agronome français ;
 Benjamin Guérard (1797–1854), historien français ;
 Daniel Guérard (1944–2006), chanteur et animateur de radio québécois ;
 Eugène Guérard (1859–1931), syndicaliste français ;
 Eugene von Guérard (1811–1901), artiste autrichien ;
 Geneviève Guérard, danseuse québécoise (canadienne) ;
 Henri Guérard (1846–1897), artiste peintre, graveur, lithographe et imprimeur français ;
 Hervé Guérard (1970-), trampoliniste français ;
 Jacques Guérard (1897–1977), administrateur et homme politique français ;
 Jean Guérard (-), navigateur, cartographe et hydrographe français de l'École de cartographie de Dieppe ;  
 Jean-Philippe Baril Guérard (1988-), romancier, dramaturge, acteur et metteur en scène québécois ;.
 Justine Guérard (1994-), triathlète française ;
 Michel Guérard (1933-), cuisinier français ;	
 Pierre Guérard (1900-1997), homme politique français ;
 Robert Guérard (1641-1715), moine bénédictin et Érudit.

Toponymes 

 Guérard, commune française de Seine-et-Marne
 Templeux-le-Guérard, commune française de la Somme
 Beuzeville-la-Guérard, commune française de Seine-Maritime
 Bosc-Guérard-Saint-Adrien, commune française de Seine-Maritime
 Bosguérard-de-Marcouville, commune française de l'Eure
 Saint-Pierre-du-Bosguérard, commune française de l'Eure
 Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, ancienne abbaye cistercienne située à Radepont dans l'Eure
 Lieu-dit le Val Guérard dans l'Eure

Autre 
 Guérard Pyrotechnie, un fabricant français d'artifices de divertissement et de signalisation maritime aujourd'hui disparu.

Élément de toponymes 
 Saint-Denis-du-Bosguérard, ancienne commune française de l'Eure

Annexes

Articles connexes

Bibliographie 

Dominique Fournier, Dictionnaire des noms de famille les plus fréquents de Normandie, éditions Orep, 2008.

Patronyme normand